Folha de Vila Prudente é um jornal brasileiro.

História 
Em agosto de 1991, ainda no rescaldo das festividades do centenário de Vila Prudente, um grupo de empresários da região criava a Folha de Vila Prudente, tendo como princípios a ética, a independência, o apartidarismo, e sobretudo uma postura profissional. 

Com redação, diagramação e produção na avenida Paes de Barros, o jornal foi às ruas em janeiro de 1992, com tiragem de 20 mil exemplares. Na presidência, eleito por seus pares, Newton Zadra, que atualmente é o único proprietário do jornal.

Os primeiros editores foram Evelyn Pereira e Luiz Claudio Marchesi. Ocupariam a mesma função: Natalia Gonçalves Barbosa, Mauricio Huertas, Adriana Ferezim e Kátia Leite, que está no cargo há 15 anos. 

Desde o seu primeiro número a Folha foi absolutamente imparcial e democrática, mas sua característica principal foi levantar bandeiras em defesa das reivindicações locais, como a estação Vila Prudente do metrô e o Parque Ecológico de Vila Prudente “Profª Lydia Natalizio Diogo”. Esta atitude de se colocar ao lado das aspirações da comunidade acabaria por marcar profundamente a linha editorial do jornal.

Há que se destacar que a Folha é produto de uma equipe que há longo tempo trabalha junto, alguns funcionários permanecem na empresa desde a fundação. 

A Folha mantém parceria com o Estadão desde a primeira edição. É lá que o jornal é impresso semanalmente, utilizando as mais avançadas tecnologias disponíveis no Brasil. Nem há necessidade de falar da qualidade e da seriedade do Estadão, principalmente em auditar a circulação dos exemplares. 

Outro diferencial é a preocupação com a distribuição casa-a-casa e nos principais pontos comerciais dos quase 50 mil exemplares. Os roteiros passam por sucessivos ajustes para se adaptar constantemente à nova realidade dos diversos bairros atendidos.  

Atenta às melhores opções para as notícias atingirem os seus leitores, a Folha sempre está aprimorando os seus canais de comunicação. Além do novo portal de notícias totalmente adaptado para versões mobile, como celulares e tabletes, o jornal também está nas redes sociais oferecendo mais interatividade com o seu público. 

A Folha tem muito orgulho de sua história e de ter contado a trajetória de dois importantes distritos nos cadernos especiais "125 anos de Vila Prudente" e "460 anos da Mooca" que traçam um rico panorama do passado e do presente, tornando-se materiais históricos.

É assim que a Folha chega ao seu 25º aniversário: pujante e plena de projetos para os próximos anos. Isso se deve à sua linha editorial, ao prestigio de seus anunciantes e a aceitação dos leitores.

Ligações externas 
 

Jornais de São Paulo (estado)